«Deluge» puede referirse a:
 Deluge, un cliente BitTorrent multiplataforma.
 Délugé, 1ª y única sección comunal de la comuna haitiana de Montrouis.
 Le Déluge, antigua comuna francesa que desde 2017 forma parte de la comuna de La Drenne.